Ebenus punctata är en tvåhjärtbladig växtart som först beskrevs av Pieter Willem Korthals och William Philip Hiern, och fick sitt nu gällande namn av Carl Ernst Otto Kuntze. Ebenus punctata ingår i släktet Ebenus och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
punctata